Crataegus oxyacanthoides puede hacer referencia a:
 Crataegus oxyacanthoides R.Doll, sinónimo de Crataegus monogyna.
 Crataegus oxyacanthoides Thuill., sinónimo de Crataegus laevigata.